Simoneau ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Simoneau (* 1959), US-amerikanischer Skilangläufer
 Léopold Simoneau (1916–2006), kanadischer Opern- und Konzertsänger 
 Yves Simoneau (* 1955), kanadischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Simonot